Die Italian Open 1987 waren ein Tennisturnier der Damen in Rom. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 2. bis 10. Mai 1987 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Gabriela Sabatini mit 7:5, 4:6 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Martina Navratilova / Gabriela Sabatini mit 6:4 und 6:1 gegen Claudia Kohde-Kilsch / Helena Suková.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Rom